James Blake var regerande mästare, men valde att inte delta det här året.

Marin Čilić vann finalen 6–4, 4–6, 6–2, mot Mardy Fish.

Seedning
Alla seedade spelare gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Referenser

Externa länkar
Lottning
Kvallottning

Pilot Pen Tennis 2008